MPFS steht für:
 Bahnhof Pfronten-Steinach (DS100-Code)

mpfs steht für:
 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, Kooperationsprojekt der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg und der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz

Abkürzung